

Прізвище 
Бжезінський — польське прізвище.

Відомі носії:
 Бжезінський Валер'ян Любомирович (1894-1985) — російський конструктор.
 Бжезінський Збігнєв (1928-2017) — американський політолог, соціолог і державний діяч
 Бжезінський Метью (* 1965) — американський письменник і журналіст, племінник Збігнєва Бжезінського
 Бжезінський Тадеуш (1896-1990) — польський дипломат. Польський консул у Харкові (01.11.1936-16.12.1937).

Топоніми 
Бжезінський:
 Бжезінський повіт — один з 21 земських повітів Лодзького воєводства Польщі.
 Бжезінська ґміна у Великопольському воєводстві
 Бжезінська ґміна у Лодзинському воєводстві

Польські прізвища